Die folgende Liste enthält einige Flüsse in Montenegro. Sie ist alphabetisch geordnet, führt den serbischen (lateinisch und kyrillisch) Namen auf und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weblinks 

 
Montenegro